Георги Янакиев Стрезов е български учен, историк и юрист.

Биография 
Роден е в Охрид. Син е на видния български просветен деец Янаки Стрезов и братовчед на Кузман Шапкарев. В 1886 година Стрезов завършва с първия випуск на Солунската българска гимназия. Между 1887 – 1890 година преподава в българско училище в Битоля, а след това в българското педагогическо училище в Сяр през 1891 година. Завършва право в Женева през 1894 година с дисертация на тема „Вмешателството и Балканите“. Последователно работи като член на окръжните съдилища в Пловдив, Варна и София. От 1896 година работи като адвокат в София. През 1898 година издава труда си „Бракоразводните дела пред епархийските духовни съдилища“, а същата година е делегат от станимашкото македонско дружество на Петия македонски конгрес на Македонската организация. Пише етнографски и исторически проучвания на македонска тематика. В началото на 1902 година е кандидат за народен представител в изборите за XII обикновено народно събрание в Трънската избирателна околия.

През 1911 година е избран за народен представител във V Великото народно събрание. Между 1912 – 1918 година се занимава със защита и разпространяване на българските интереси в Македония. През 1919 година се намира в Швейцария, където пише брошурите „Сръбското разорение“, „Неизвестната Румъния“ и „Политическите борби на македонските българи“. През 1924 година издава книгата „Към север“ за обиколката му в Швеция и Норвегия. Член-учредител е на Македонския научен институт. През 1926 година преустановява дейността си като адвокат. Издава трудовете „Правата на българските малцинства и Обществото на Народите“ (1929), „Македонските емигранти в Швейцария през Световната война“ (1931) и „Охрид“ (1938). Умира на 5 октомври 1938 година. Оставя завещание за Македонския научен институт в размер на 100 000 лева.

Родословие

Външни препратки 
 
 La Macedoine Orientale, публикувано в Le Globe, Journal Geographique, Geneva, Switzerland, 1892 г.
 
 
 L'Intervention et la Peninsule Balkanique, Женева, 1893 година
 „Спомени от Солунската българска мъжка гимназия „Св. Кирил и Методи“, публикувано в сп. „Училищен преглед“, кн. III, София, 1913 година
 „Македонските емигранти в Швейцария през Световната война“, София, 1931 година
 Les Luttes Politiques des Bulgares Macedoniens, Женева, Швейцария, 1919 година

Бележки 

Български юристи от Македония
Български учени от Македония
Родени в Охрид
Български пътеписци
Български просветни дейци от Македония
Учители в Сярското българско педагогическо училище
Дейци на ВМОК
Членове на Македонския научен институт
Починали в София
Български политици от Македония
Български политици (1878 – 1918)
Български общественици от Македония
Първи випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Женевския университет
Дейци на Македонските братства
Български имигранти от Македония в София